Frozen (franchise), een mediafranchise van Disney
 Frozen (2013), de eerste film van de franchise
 Frozen (musical), gebaseerd op de film
 Frozen (Madonna), een lied van de Amerikaanse zangeres Madonna
 Frozen (Within Temptation), een nummer van de Nederlandse groep Within Temptation
 Frozen (2005), een Britse thriller
 Frozen (2010), een Amerikaanse horrorfilm